5S – metodo lavorativo
5s – modello di iPhone